Гастония:

 Гастония — город в Северной Каролине, административный центр округа Гастон.
 Гастония — динозавр инфраотряда Анкилозавры.